Puebla de Azaba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Azaba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Puebla de Azaba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar